«Мэрия» () — кинофильм 1996 года режиссёра Харолда Беккера с Аль Пачино и Джоном Кьюсаком в главных ролях.

Сюжет фильма основан на реальной истории, политической суматохе, которая происходила в Нью-Йорке в середине 1980-х. Мэром города на тот момент был Эд Коч, он сыграл в фильме эпизодическую роль диктора.

Сюжет 
Джон Паппас — немолодой, но амбициозный мэр Нью-Йорка, собирающийся стать президентом Соединённых Штатов. Кевин Колхаун — молодой человек из провинциального городка в Луизиане, верный заместитель мэра. Они намерены сделать Нью-Йорк великим и прекрасным городом, но их планы нарушает уличная перестрелка. Самый жестокий полицейский города Эдди Сантос и племянник местного мафиозного босса Тино Запатти убивают друг друга на улице Бруклина, от случайной пули погибает невинный мальчик Джеймс Боун.

В ролях

Съёмочная группа  
 Режиссёр: Харолд Беккер
 Сценаристы: Кен Липпер, Пол Шредер, Николас Пиледжи, Бо Голдман
 Оператор: Майкл Серезин
 Композитор: Джерри Голдсмит

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Харолда Беккера
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы США 1996 года
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита